Władysław Belina-Prażmowski (1887–1940) – porucznik artylerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych, komendant Milicji Ludowej i Policji w Częstochowie
 Władysław Belina-Prażmowski (1888–1938) – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, wojewoda lwowski, prezydent miasta Krakowa

Uwagi

Przypisy